Endurance (französisch und englisch „Ausdauer“) steht für:

 Endurance, ein Schiff der Endurance-Expedition
 HMS Endurance, Schiff
 die HMS Endurance (1967), ein ausgemustertes Schiff der Royal Navy
 die HMS Endurance (A171)
 das fiktive Forschungsschiff in Tomb Raider (2013)
 das fiktive Raumschiff in Interstellar
 ENDURANCE – Environmentally Non-Disturbing Under-ice Robotic ANtarctiC Explorer, einen Tauchroboter
 Endurance (Marskrater), einen Marskrater
 Endurance (NVRAM), die Lebensdauer von nichtflüchtigen Datenspeichern
 FIM Endurance World Championship (EWC), die weltweit höchste Langstrecken-Motorradrennserie
 FIA World Endurance Championship (WEC), eine Automobil-Langstreckenrennserie für Sportprototypen und Gran Turismos

Endurance ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Endurance-Gletscher, Gletscher auf Elephant Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Endurance-Kliffs, Kliffs in der Geologists Range, Ross Dependency, Antarktika
 Endurance Reef, Riff in der Marguerite Bay, Grahamland, Antarktika
 Endurance Ridge, Tiefseerücken am nördlichen Rand des Weddell-Meers, Antarktis

Siehe auch:

 Endurance Motor Company Ltd., ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Endurance Riding; vgl. Distanzreiten
 Endurance-Kliffs, eine Abfolge antarktischer Kliffs